Голод в СССР:
 Голод в СССР (1919—1923):
 Голод в Казахстане (1919—1922)
 Голод в Поволжье (1921—1922)
 Голод на Украине (1921—1923)
 Голод в СССР (1932—1933)
 Голодомор (голод на Украине 1932—1933 гг.)
 Голод в Казахстане (1932—1933)
 Голод в СССР (1946—1947)
 Голод на Украине (1946—1947)